Il doppio del BGL Luxembourg Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2015.

Timea Bacsinszky e Kristina Barrois erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Mona Barthel e Laura Siegemund hanno sconfitto Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja per 6-2, 7-62.

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (finale)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (semifinale)
 
  Mona Barthel /  Laura Siegemund (campionesse)
  Ysaline Bonaventure /  Stephanie Vogt (semifinale)

Wildcard 

  Claudia Coppola /  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2015
WTA Tour 2015